2 miejscowości w Polsce:
 Dobieszewko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Kcynia
 Dobieszewko – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska